TAX, sigle composé des trois lettres T, A et X, peut faire référence à :
 Taliabu dans les îles Moluques, en Indonésie, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Tax peut faire référence à :
 Taxe, en anglais,
 Protéine Tax, une protéine virale,